Nixa (schrijver), een Peruaans journalist, schrijver en dichter
Nixa (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri